Il singolare  dell'Open d'Orleans 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Nicolas Mahut era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Stéphane Robert.

Xavier Malisse ha battuto in finale Stéphane Robert 6–1, 6–2.

Teste di serie

  Jérémy Chardy (quarti di finale)
  Frederico Gil (quarti di finale)
  Josselin Ouanna (secondo turno)
  Daniel Brands (quarti di finale)

 Michaël Llodra (semifinali)
 Kevin Anderson (primo turno)
 Carsten Ball (primo turno)
 Xavier Malisse (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Open d'Orléans 2009